Грюнау (от : зеленый) — немецкий топоним.

Топоним 
 Виндигштейг — Грюнау (Община Виндигштейг), Австрия
 Хофштеттен-Грюнау — Грюнау (Община Хофштеттен-Грюнау), Австрия
 Грюнау (Альмталь) — коммуна в Австрии
 Грюнау (район Берлина) — район в Берлине.
 Грюнау (Намибия) — поселение в Намибии
 Грюнау (Александро-Невская волость) — сельское поселение № 6 в Российской империи, основанное немецкими колонистами из Пруссии в период между 1823—1824 годами.
 Охотничий замок Грюнау — замок в Баварии

Имена людей 
 Симон Грюнау

Наименование технических средств 
 Список планёров#Grunau Riesengebirge — Планер «Грюнау»